La trenta-cinquena edició de la Copa espanyola d'handbol masculina (anomenada Copa del Rei) es va jugar al Pavelló Fernando Argüelles de la ciutat andalusa d'Antequera entre el 17 i el 21 de març del 2010.

Hi van participar els set primers equips de la classificació de la Lliga ASOBAL 2009/10 al final de la primera volta: BM Ciudad Real, FC Barcelona, Ademar León, Pevafersa Valladolid, BM Aragón, San Antonio, La Rioja i l'organitzador, l'Antequera.

Competició 

La final es va decidir a la pròrroga, després de l'empat a 31.

Copa espanyola d'handbol